Le Tour de Luxembourg 2018 est la  de cette course cycliste masculine sur route. Il a lieu du 30 au  au Luxembourg et fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2018 en catégorie 2.HC. Il est remporté par le coureur italien Andrea Pasqualon, membre de l'équipe Wanty-Groupe Gobert et vainqueur de deux étapes. Il devance le Slovène Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) et le Luxembourgeois Pit Leyder (Leopard).

Présentation 
Le Tour de Luxembourg est organisé par l'Association des organisateurs du Tour de Luxembourg, présidée depuis 2017 par Andy Schleck. Depuis 2005, la marque automobile Škoda en est le principal sponsor et lui donne son nom, « Škoda Tour de Luxembourg ».

Parcours

Équipes 
Classé en catégorie 2.HC de l'UCI Europe Tour, le Tour de Luxembourg est par conséquent ouvert aux WorldTeams dans la limite de 70 % des équipes participantes, aux équipes continentales professionnelles, aux équipes continentales luxembourgeoises, aux équipes continentales étrangères dans la limite de deux, et à une équipe nationale luxembourgeoise.

Quinze équipes participent à ce Tour de Luxembourg. Aucune World Team n'est présente, notamment parce que le Critérium du Dauphiné débute le .

Étapes

Déroulement de la course

Prologue









Classements finals

Classement général final

Classement de la montagne

Classement par points

Classement du meilleur jeune

UCI Europe Tour 
La course attribue aux coureurs le même nombre de points pour l'UCI Europe Tour 2018 et le Classement mondial UCI.

Évolution des classements

Notes et références

Lien externe 
 
 

2018
Cyclisme au Luxembourg en 2018
Cyclisme sur route en 2018
Cyclisme en mai 2018
Cyclisme en juin 2018